Becquigny kan syfta på:

 Becquigny, Aisne, fransk kommun i departementet Aisne
 Becquigny, Somme, fransk kommun i departementet Somme